Éric Fassin – sociologo e americanista francese
 Didier Fassin – antropologo e sociologo francese
 Nicolas de Fassin – pittore belga naturalizzato francese